Revere se puede referir a las siguientes localidades:

Revere (Italia), una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
Revere (Massachusetts), una ciudad ubicada en el condado de Suffolk en el estado estadounidense de Massachusetts.
Revere (Minnesota), una ciudad ubicada en el condado de Redwood en el estado estadounidense de Minnesota.
Revere (Misuri), un pueblo ubicado en el condado de Clark en el estado estadounidense de Misuri.